

Jezdci 
Aktualizace k 1. 10. 2018

Klíč

{| border="3" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 3px #cba solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
! *
! *
! *
! Jezdci
! *
! *
|- 
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium
|- 
! 1
|  Hamilton 100
|  Hamilton 97
|  M.Schumacher 77
|  Hamilton 3738
|  Hamilton 163
|- 
! 2
|  M.Schumacher 91
|  M.Schumacher 68
|  Hamilton 53
|  Vettel 3018
|  M.Schumacher 155
|- 
! 3
|  Vettel 53
|  A.Senna 65
|  Räikkönen 46
|  Alonso 1899
|  Vettel 121
|-
! 4
|  Prost 51
|  Vettel 57
|  Prost 41
|  Räikkönen 1863
|  Prost 106
|-
! 5
| A.Senna 41 
|  Clark 33
|  Vettel 38
|  N.Rosberg 1594,5    
|  Räikkönen 103
|-
! 6
| Alonso 32
|  Prost 33
|  Mansell 30
|  M.Schumacher 1566
|  Alonso 97
|-
! 7
|  Mansell 31
|  Mansell 32
|  Clark 28
|  Button 1235
|  A.Senna 80
|- 
! 8
|  Stewart 27
|  Fangio 29
|  Häkkinen 25
|  Massa 1071
|  Barrichello 68
|-
! 9
|  Clark 25
|  Häkkinen 26
|  Lauda 24
|  Webber 1047,5
|  Coulthard 62
|-
! 10
|  Lauda 25
|  Lauda 24
|  Fangio 23
|  Barrichello 658
|  Piquet 60
|- bgcolor="#FBEED4"
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 11
|  Fangio 24
|  Piquet 24
|  Piquet 23
|  Prost 798,5
|  Mansell 59
|- bgcolor="#FBEED4"
! 12
|  Piquet 23
|  Alonso 22
|  Berger 21
|  A.Senna 614
|  Lauda 54
|- bgcolor="#FBEED4"
! 13
| D.Hill 22
|  N.Rosberg 22
|  Alonso 21
|  Coulthard 535
|  Häkkinen 51
|- bgcolor="#FBEED4"
! 14
|  Häkkinen 20
|  D.Hill 20
|  Moss 19
|  Piquet 485,5
|  Button 50
|- bgcolor="#FBEED4"
! 15
|  Räikkönen 20
|  Andretti 18
|  A.Senna 19
|  Mansell 482
|  Berger 48
|- bgcolor="#FBEED4"
! 16
|  Moss 16
|  Arnoux 18
|  D.Hill 19
|  Lauda 420,5
|  Reutemann 45
|- bgcolor="#FBEED4"
! 17
|  Button 15
|  Räikkönen 18
|  Webber 19
|  Häkkinen 420
|  Stewart 43 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 18
|  Brabham 14
|  Stewart 17
|  Coulthard 18
|  Berger 385
|  D.Hill 42
|- bgcolor="#FBEED4"
! 19
|  G.Hill 14
|  Moss 16
|  Barrichello 17
|  Stewart 360
|  Webber 42
|- bgcolor="#FBEED4"
! 20
|  Fittipaldi 14
|  Massa 16
|  Stewart 15
|  D.Hill 360
|  Massa 41 
|- 
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- 
! 21
|  N.Rosberg 14
|  Ascari 14
|  Regazzoni 15
|  Ricciardo 360
|  N.Rosberg 41 
|- 
! 22
|  Ascari 13
|  Peterson 14
|  Massa 15
|  R.Schumacher 329
|  Patrese 37 
|- 
! 23
|  Coulthard 13
|  Hunt 14
|  Ickx 14
|   Bottas 326
|  G.Hill 36 
|- 
! 24
|  Andretti 12
|  Barrichello 14
|  N.Rosberg 14
|  Reutemann 310
|  Fangio 35|- 
! 25
|  Reutemann 12
|  Brabham 13
|  Patrese 13
|  Montoya 307
|  Fittipaldi 35
|- 
! 26
|  Jones 12
|  G.Hill 13
|  Jones 13 
|  Hülkenberg 290|  Hulme 33
|- 
! 27
|  J.Villeneuve 11
|  Ickx 13
|  Ascari 12
|  G.Hill 289
|  Scheckter 33
|- 
! 28
|  Barrichello 11
|  J.Villeneuve 13
|  Arnoux 12
|  Grosjean 287|  Clark 32
|- 
! 29
|  Massa 11|  Montoya 13
|  Montoya 12
|  Fittipaldi 281
|  Laffite 32
|- 
! 30
|  Peterson 10
|  Berger 12
|  Brabham 12
|  Patrese 281
|  Alesi 32
|- bgcolor="#FBEED4"
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 31
|  Scheckter 10
|  Coulthard 12
|  Surtees 11
|  Fangio 277,64
|  Brabham 31
|- bgcolor="#FBEED4"
! 32
|  Hunt 10
|  Webber 11
|  G.Hill 10
|  Fisichella 275
|  Montoya 30
|- bgcolor="#FBEED4"
! 33
|  Berger 10
|  Rindt 10
|  Andretti 10
|  Clark 274
|  Regazzoni 28
|- bgcolor="#FBEED4"
! 34
|  Webber 9
|  Surtees 8
|  Hulme 9
|  Kubica 273
|  McLaren 27
|- bgcolor="#FBEED4"
! 35
|  Hulme 8
|  Patrese 8
|  Peterson 9
|  Perez 266|  R.Schumacher 27
|- bgcolor="#FBEED4"
! 36
|  Ickx 8
|  Button 8|  J.Villeneuve 9
|  Brabham 261
|  Irvine 26
|- bgcolor="#FBEED4"
! 37
|  Arnoux 7
|  Laffite 7
|  Hunt 8
|  Heidfeld 259
|  Peterson 26
|- bgcolor="#FBEED4"
! 38
|  Montoya 7 
|  P.Hill 6
|  G.Villeneuve 8
|  Scheckter 255
|  Ickx 25
|- bgcolor="#FBEED4"
! 39
|  Brooks 6
|  Reutemann 6
|  R.Schumacher 8
|  Hulme 248
|  Surtees 24
|- bgcolor="#FBEED4"
! 40
|  Surtees 6
|  Fittipaldi 6
|  Button 8|  Trulli 246,5
|  Jones 24
|- 
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- 
! 41
|  Rindt 6
|  Jabouille 6
|  Gonzalez 6
|  Alesi 241
|  Moss 24
|- 
! 42
|  Laffite 6
|  Jones 6
|  P.Hill 6
|  J.Villeneuve 235
|  Alboreto 23
|- 
! 43
|  G.Villeneuve 6
|  R.Schumacher 6
|  Gurney 6
|  Laffite 228
|  J.Villeneuve 23
|- 
! 44
|  Patrese 6
|  Farina 5
|  Fittipaldi 6
|  Regazzoni 212
|  Hunt 23
|- 
! 45
|  R.Schumacher 6
|  Amon 5
|  Reutemann 6
|  Peterson 206
|  Arnoux 22
|- 
! 46
|  Farina 5
|  Regazzoni 5
|  Laffite 6
|  Jones 206
|  Farina 20
|- 
! 47
|  Regazzoni 5
|  Tambay 5
|  Frentzen 6
|  McLaren 196,5
|  Watson 20
|- 
! 48
|  Watson 5
|  K.Rosberg 5
|  Hawthorn 6
|  Irvine 191
|  Gurney 19
|- 
! 49
|  K.Rosberg 5
|  Pironi 4
|  Pace 5
|  Moss 186,64
|  Depailler 19
|- 
! 50
|  Alboreto 5
|  Fisichella 4
|  Scheckter 5
|  Alboreto 186,5
|  Andretti 19
|- bgcolor="#FBEED4"
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 51
|  McLaren 4
|  Trulli 4
|  Watson 5
|  Ickx 181
|  Fisichella 19
|- bgcolor="#FBEED4"
! 52
|  Gurney 4
|  Hawthorn 4 
|  Pironi 5
|  Arnoux 181
|  Hawthorn 18
|- bgcolor="#FBEED4"
! 53
|  Irvine 4
|  Brooks 3
|  Alboreto 5
|  Surtees 180
|  Frentzen 18 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 54
|  Hawthorn 3
|  Gurney 3
|  Farina 5
|  Andretti 180
|  K.Rosberg 17 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 55
|  Collins 3
|  Jarier 3
|  Siffert 4
|  Hunt 179 
|  Ascari 17
|- bgcolor="#FBEED4"
! 56
|  P.Hill 3
|  Scheckter 3
|  Depailler 4
|  Frentzen 174
|  P.Hill 16
|- bgcolor="#FBEED4"
! 57
|  Pironi 3
|  De Angelis 3
|  Alesi 4
|  Watson 169
|  Boutsen 15 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 58
|  Boutsen 3
|  Fabi 3
|  Beltoise 4
|  K.Rosberg 159,5
|  Gonzalez 15
|- bgcolor="#FBEED4"
! 59
|   Herbert 3
|  Gonzalez 3
|  Ricciardo 4|  Depailler 141
|  Rindt 14  
|- bgcolor="#FBEED4"
! 60
|   Frentzen 3
|  Siffert 2
|  Brooks 3
|  Ascari 140,14
|   Ginther 14
|- 
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- 
! 61
|  Fisichella 3
|  Watson 2
|  McLaren 3
|  Gurney 133
|  G.Villeneuve 13
|- 
! 62
|  Ricciardo 3|  G.Villeneuve 2
|   Ginther 3
|  Boutsen 132
|  Pironi 13
|- 
! 63
|   Vukovich 2
|  Alboreto 2
|  Amon 3
|  Hawthorn 127,64
|  Heidfeld 13
|- 
! 64
|  Gonzalez 2
|  Alesi 2
|  Rindt 3
|  Farina 127,33
|  Cevert 13
|- 
! 65
|  Trips 2
|   Frentzen 2
|  Jarier 3
|  Kobajaši 125
|  Kubica 12
|- 
! 66
|  Rodríguez 2
|  Evans 2
|  K.Rosberg 3
|  Sutil 124
|  Johansson 12
|- 
! 67
|  Siffert 2
|  Nalon 1
|   Vukovich 3
|  De Angelis 122
|  Tambay 11
|- 
! 68
|  Revson 2
|  Agabashian 1
|  Perez 3|  Di Resta 121
|  Trulli 11
|- 
! 69
|  Depailler 2
|  Vukovich 1
|  Cevert 2
|  Rindt 109
|  Amon 11
|- 
! 70
|  Jabouille 2
|  McGrath 1
|  Mass 2
|   Ginther 107
|  Brooks 10
|- bgcolor="#FBEED4"
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 71
|  Tambay 2
|  Hoyt 1
|  Warwick 2
|  G.Villeneuve 107
|  Trintignant 10
|- bgcolor="#FBEED4"
! 72
|  De Angelis 2
|  Castellotti 1
|  Tambay 2
|  Kovalainen 105
|  Grosjean 10|- bgcolor="#FBEED4"
! 73
|   Trintignant 2
|  Flaherty 1
|  Fabi 2
|  Tambay 103
|  Ricciardo 10|- bgcolor="#FBEED4"
! 74
|  Fagioli 1
|  O´Connor 1
|  Nannini 2
|  Pironi 101
|   Brundle 9
|- bgcolor="#FBEED4"
! 75
|  Taruffi 1
|  D.Rathmann 1
|  Fisichella 2
|  Kvjat 103|  Behra 9
|- bgcolor="#FBEED4"
! 76
|  Ruttman 1
|  Thomson 1
|  Kovalainen 2|  P.Hill 98
|  Collins 9
|- bgcolor="#FBEED4"
! 77
|  Sweikert 1
|  Bonnier 1
|  Heidfeld 2
|  Brundle 98
|  Cheever 9
|- bgcolor="#FBEED4"
! 78
|  Musso 1
|  Sachs 1
|  Bandini 2
|   Herbert 98
|  De Angelis 9
|- bgcolor="#FBEED4"
! 79
|  Flaherty 1
|  Trips 1
|  J.Rathmann 2
|  Cevert 89
|  Nannini 9
|- bgcolor="#FBEED4"
! 80
|  Hanks 1
|  Bandini 1
|  Taruffi 1
|  Johansson 88
|  Villoresi 8
|- 
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- 
! 81
|  Bryan 1
|  Parkes 1
|  Villoresi 1
|  Amon 83
|  Bandini 8
|- 
! 82
|  Ward 1
|  Revson 1
|  McGrath 1
|  Gonzalez 77,64
|  Mass 8
|- 
! 83
|  Bonnier 1
|  Hulme 1
|  Herrmann 1
|  Beltoise 77
|  Beltoise 8
|- 
! 84
|  J.Rathmann 1
|  Depailler 1
|  Marimon 1
|  Panis 76
|  Revson 8
|- 
! 85
|  Baghetti 1
|  Pace 1
|  Behra 1
|  Maldonado 76|   Bottas 8|- 
! 86
|  Ireland 1
|  Brambilla 1
|  Kling 1
|  Brooks 75
|   Herbert 7 
|- 
! 87
|  Bandini 1
|  Pryce 1
|  Mieres 1
|  Trintignant 72,33
|  Musso 7
|- 
! 88
|  Ginther 1
|  Giacomelli 1
|  Russo 1
|  Warwick 71
|  Rodriguez 7
|- 
! 89
|  Scarfiotti 1
|  De Cesaris 1
|  Musso 1
|  Rodriguez 71 
|  Pace 6
|- 
! 90
|  Gethin 1
|  Boutsen 1
|  Bettenhausen 1
|  Rodriguez 71
|  Trips 6
|- bgcolor="#FBEED4"
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 91
|  Cevert 1
|  Heidfeld 1
|  Thomson 1
|  Mass 71
|  Fagioli 6
|- bgcolor="#FBEED4"
! 92
|  Beltoise 1
|  Kubica 1
|   Trintignant 1 
|  Cheever 70
|  Siffert 6
|- bgcolor="#FBEED4"
! 93
|  Pace 1
|  Kovalainen 1
|  Ireland 1
|  Siffert 68
|  Taruffi 5
|- bgcolor="#FBEED4"
! 94
|  Mass 1
|  Hülkenberg 1|  Baghetti 1
|  Petrov 64
|  De Cesaris 5 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 95
|  Brambilla 1
|  Faulkner 1
|  Scarfiotti 1
|  Revson 61
|  Panis 5 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 96
|  Nilsson 1
|  Maldonado 1
|  Attwood 1
|  De Cesaris 59
|  Perez 5 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 97
|  Nannini 1
| 
|  Rodriguez 1
|  Bandini 58
|  Warwick 4 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 98
|  Alesi 1
| 
|  Oliver 1
|  Pace 58
|  Kovalainen 4
|- bgcolor="#FBEED4"
! 99
|  Panis 1
| 
|  Pescarolo 1
|  Trips 56
|  Hanks 4
|- bgcolor="#FBEED4"
! 100
|  Trulli 1
| 
|  Hailwood 1
|  Magnussen 55|  J.Rathmann 4
|- 
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- 
! 101
|  Kubica 1
| 
|  Brambilla 1
|  Behra 51,14
|  Ireland 4 
|- 
! 102
|  Kovalainen 1
| 
|  Hasemi 1
|  Glock 51
|  Nilsson 4
|- 
! 103
|  Parsons 1
| 
|  Nilsson 1
|  Vergne 51|  Jarier 3
|- 
! 104
|  Maldonado 1
| 
|  Surer 1
|  Villoresi 49
|  Capelli 3
|- 
! 105
|  Wallard 1
|
|  Henton 1
|  Verstrapen 49
|  Blundell 3
|- 
! 106
| 
| 
|  De Cesaris 1
|  Collins 47
|  Wurz 3
|- 
! 107
| 
| 
|  Palmer 1
|  Ireland 47
|  Glock 3
|- 
! 108
| 
| 
|  Gugelmin 1
|  Wurz 45
|  Castellotti 3
|- 
! 109
| 
| 
|  Nakadžima 1
|  Musso 44
|  Bryan 3
|- 
! 110
| 
| 
|  Boutsen 1
|  Sató 44
|  Gregory 3
|- bgcolor="#FBEED4"
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 111
| 
| 
|  Gachot 1
|  Taruffi 41
|  Maggs 3
|- bgcolor="#FBEED4"
! 112
| 
| 
|  Moreno 1
|  Bonnier 39
|  Bonetto 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 113
| 
| 
|  Wurz 1
|  De La Rosa 35
|   Vukovich 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 114
| 
| 
|  Irvine 1
|  Salo 33
|  McGrath 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 115
| 
|
|  De La Rosa 1
|  B.Senna 33
|  Manzon 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 116
| 
| 
|  Trulli 1
|  Fagioli 32
|  Marimon 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 117
| 
| 
|  Glock 1
|  Schell 32 
|  Maglioli 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 118
| 
| 
|  Sutil 1
|  Blundell 32
|  Kling 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 119
| 
| 
|  Petrov 1
|  Jarier 31,5
|  Perdisa 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 120
| 
| 
|  Kubica 1
|  Nilsson 31
|  Schell 2
|-
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|-
! 121
| 
| 
|  Kobajaši 1
|  Capelli 31
|  Salvadori 2
|-
! 122
| 
| 
|  Grosjean 1|  Alguersuari 31 
|  Evans 2
|-
! 123
| 
| 
|  Parsons 1
|  J.Rathmann 29
|  Ward 2
|-
! 124
| 
| 
|  B.Senna 1
|  Buemi 29
|  Gendebien 2
|-
! 125
| 
|
|  Hülkenberg 1|  Hailwood 29
|  Arundell 2
|-
! 126
| 
| 
|  Wallard 1
|  Stuck 29
|  Parkes 2
|-
! 127
| 
| 
|   Gutierrez 1|  Spence 27 
|  Courage 2
|-
! 128
| 
| 
|   Bottas 1|  Nasr 27'|  Oliver 2
|-
! 129
| 
| 
| 
|  Maggs 26
|  Hailwood 2
|-
! 130
| 
| 
| 
|  Liuzzi 26
|  Pryce 2
|-
! *
! Vítězství
! Pole Position
! Nej. kolo
! Body
! Podium 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 131
| 
| 
| 
|  Fabi 23
|  Rosier 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 132
| 
| 
| 
|  Gregory 21
|  Fischer 2
|- bgcolor="#FBEED4"
! 133
| 
| 
| 
|  Jabouille 21
| 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 134
| 
| 
| 
|  Hanks 20
| 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 135
| 
|
| 
|  Courage 20
| 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 136
| 
| 
| 
|  Castellotti 19,5
| 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 137
| 
| 
| 
|   Vukovich 19
| 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 138
| 
| 
| 
| 
| 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 139
| 
| 
| 
| 
| 
|- bgcolor="#FBEED4"
! 140
| 
| 
| 
| 
| 
|}

 Externí odkazy 
 vítězství
 pole position
 nejrychlejší kola
 body
 pódia

 Týmy Aktualizace k 25. 6. 2012Klíč

 Externí odkazy 
 vítězství
 pole position
 nejrychlejší kola
 body
 pódia

 Národy Aktualizace k 25. 6. 2012''

Externí odkazy 
 vítězství
 pole position
 nejrychlejší kola
 body
 pódia

Seznamy k Formuli 1